Der Columbus Challenger 2016 war ein Tennisturnier, das vom 19. bis 25. September 2016 in Columbus stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2016 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 41 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 50 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 38 kB)

ATP Challenger Tour 2016
Tennisturnier in Columbus (Ohio)